

Кадая — село, волость Моосте, повіт Пилвамаа

Кадая — село, Калганський район, Забайкальський край
 Кадая — село, Чернишевський район, Забайкальський край

Див. також 
 Кадая 1-а